Brian Downey ist der Name folgender Personen:
* Brian Downey (Schauspieler) (* 1944), kanadischer Schauspieler, Musiker und Schriftsteller
 Brian Downey (Musiker) (* 1951), irischer Schlagzeuger